Раут () — многозначный термин.

 Раут — званый вечер в высшем обществе, собрание схожее с балом, но без танцев, иногда с танцами.
 «Раут» — литературный сборник издававшийся в Российской империи, где поместила свои первые стихи Н. Арсеньева.

Фамилия

 Раут, Брэндон (род. 1979) — американский актёр и фотомодель.
  (1927—2008) — британский юморист.
  (1755—1854) — английский учёный.
 Раут, Тони (род. 1990) — псевдоним Антона Литвинов; русский музыкант, рэп исполнитель.

См. также 
 Раут — озеро в Карелии.

Примечания